L'UFO Club était un club et une salle de concerts à Londres entre 1966 et 1967. Au cours de sa courte existence, il a vu défiler des groupes emblématiques de l'époque, tels Pink Floyd, Procol Harum, Soft Machine ou encore Hocus Pocus qui d'ailleurs changera plus tard de nom pour devenir UFO en référence à leurs très nombreuses prestations dans ce club.

Histoire 
L'UFO Club fut fondé par  et Joe Boyd au sous-sol du 31 Tottenham Court Road à Londres, dans les locaux du dancing irlandais le Blarney Club. Le club ouvrit le , sous le nom provisoire UFO Presents Night Tripper. L'accord initial avec le Barney Club permettait à l'UFO d'ouvrir les deux derniers vendredi de 1966. Pink Floyd, alors inconnu, fut le premier groupe à y jouer. Grâce au succès de ces deux premiers concerts, l'UFO Club continua sur sa lancée en 1967, et Pink Floyd y fut très souvent invité.

Par la suite, le groupe connut du succès et fut capable de jouer dans des salles plus grandes, réduisant sa fréquentation de l'UFO Club. Boyd prétexta que leur succès lui était dû, mais ne put négocier avec le groupe qu'un accord pour quelques spectacles supplémentaires.

Hopkins et Boyd contactèrent d'autres groupes, tels que Soft Machine, Arthur Brown, Tomorrow et Procol Harum, alors  des charts avec A Whiter Shade of Pale.

Peu à peu, l'UFO Club devint victime de son succès, et ne fut plus capable de recevoir correctement tous ses visiteurs. En juin 1967, Hopkins fut emprisonné pour trafic de drogue. Ce fut le début du déclin. La police fit pression sur les propriétaires du bâtiment, qui décidèrent de suspendre le bail. L'UFO Club déménagea à la Roundhouse de Londres pour quelques mois. Mais le prix exorbitant du loyer eut raison du club, qui ferma ses portes en octobre 1967.

Univers visuel 
Les concerts du club, orientés rock progressif psychédélique, s'accompagnaient souvent de jeux de lumières expérimentaux, de projections de films avant-gardistes et de spectacles de danse.

L'UFO Club est également célèbre pour ses affiches psychédéliques signées par Hapshash and the Coloured Coat, à savoir Michael English et Nigel Waymouth.

Concerts

Décembre 1966 
 23 décembre : Pink Floyd
 30 décembre : Pink Floyd

Janvier 1967 
 8 janvier : Pink Floyd
 13 janvier : Pink Floyd
 20 janvier : Pink Floyd
 27 janvier : Pink Floyd

Février 1967 
 10 février : Bonzo Dog Band
 17 février : Soft Machine
 24 février : Pink Floyd
 26 février : Pink Floyd

Mars 1967 
 3 mars : Pink Floyd
 10 mars : Pink Floyd

Avril 1967 
 : Jam session avec Jimi Hendrix, Keith West, John "Twink" Adler et Steve Howe, tous du groupe Tomorrow.

Mai 1967

Juin 1967 
 2 juin : Pink Floyd, Soft Machine
 10 juin : Pink Floyd
 30 juin : Dead Sea Fruit

Juillet 1967 
 7 juillet : Pink Floyd

Août 1967 
L'UFO est temporairement fermé par le gouvernement d'Harold Wilson.

Septembre 1967 
  : Pink Floyd
 2 septembre : Pink Floyd
 22 septembre  : Pink Floyd

Notes et références 

Musique à Londres
Pink Floyd
Rock psychédélique
Rock progressif
Fondation en 1966